Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1954. godinu je osvojio Jadran iz Splita.

 Savezna liga 

 Republička prvenstva 

 Hrvatska 
Igrano u Šibeniku od 5. do 7. kolovoza 1954.

 Izvori 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003'', Vela Luka, 2007.

1954.